Пётр Василе́вский:
 Василевский, Пётр Лукьянович (1908—1997) — капитан, Герой Советского Союза.
 Василевский, Пётр Петрович (1956—2012) — советский футболист, белорусский тренер.